Кубок Испании по футболу 2010/2011 — 107-й розыгрыш Кубка Испании по футболу, проводимый Королевской федерацией футбола Испании. Турнир стартовал 21 августа 2010 года, а завершился 20 апреля 2011 года финальным матчем на «Месталье» в Валенсии. Защищала титул «Севилья», но проиграла в полуфинале мадридскому «Реалу». В финале турнира «Реал» (Мадрид) выиграл в дополнительное время у «Барселоны» и завоевал кубок Испании в 18-й раз.

Календарь

Первый раунд 
Матчи первого раунда прошли 21, 24 и 25 августа 2010 года. Семь клубов автоматически прошли во второй раунд: «Алькояно», «Серседо», «Хумилья», «Лусена», «Мелилья», «Полидепортиво» и «Реал Хаэн».

Второй раунд 
Матчи второго раунда прошли 1 сентября 2010 года. В третий раунд автоматически прошла «Ориуэла».

Третий раунд 
Матчи третьего раунда состоялись 8 и 15 сентября 2010 года. «Португалете» прошла в третий раунд автоматически.

Финальный раунд 
Жеребьёвка 1/16 финала прошла 22 сентября 2010 года в Лас-Росас-де-Мадрид. Все клубы были разбиты на 3 основные корзины и 2 дополнительные (специальные). В корзину «1» попали клубы Терсеры и Сегунды (Дивизион B). В корзины «2» и «3» клубы участвующие в Лиге чемпионов и в Лиге Европы соответственно. В специальные корзины «1» и «2» попали клубы из Сегунды и оставшиеся клубы Ла Лиги. Клубы из корзины «1» согласно жеребьёвке должны играть с клубами «2»-й и «3»-й корзины, и первый матчи проводить дома. Клубы из специальных корзин играют между собой согласно жеребьёвке.

1/16 финала 
Первые матчи 1/16 финала состоялись 26−28 октября 2010 года, ответные — 9−11 ноября.

|}

1/8 финала 
Жеребьёвка 1/8 финала, а также четвертьфиналов и полуфиналов прошла 18 ноября 2010 года в Лас-Росас-де-Мадрид. Первые матчи 1/8 финала состоялись 26−28 октября 2010 года, ответные — 9−11 ноября.

|}

Четвертьфиналы 
Первые матчи 1/4 финала состоялись 12−13 января 2011 года, ответные — 18−20 января.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 
Первые матчи 1/2 финала состоялись 26 января 2011 года, ответные — 2 февраля.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 MundoDeportivo.com
 Marca.com
 AS.com

Кубок Испании по футболу
Футбол в Европе в 2010 году
Футбол в Европе в 2011 году
Спорт в Испании в 2010 году
Спорт в Испании в 2011 году